Il singolare del torneo di tennis Pamplona Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Devilder che ha battuto in finale David Guez 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Santiago Ventura (quarti di finale)
 Antony Dupuis (quarti di finale)
 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Tejmuraz Gabašvili (semifinali)

 Iván Navarro (semifinali)
 Gilles Elseneer (quarti di finale)
 Nicolas Devilder (Campione)
 Alex Bogdanović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pamplona Challenger 2005